Села:
 Старий Хутір — Полтавська область, Глобинський район, Глобинська міська рада
 Старий Хутір — Полтавська область, Лохвицький район, Гирявоісковецька сільська рада